Цукерман — німецьке та / або єврейське прізвище. Зустрічаються варіанти написання Цукерман, Цуккерман, Зукерман, Зуккерман.

Відомі носії 

 Цуккерман Віктор Абрамович — радянський музикознавець, доктор мистецтвознавства.
 Нів Зукерман — президент футбольного клубу Санта-Колома (Андорра).